ТИСИ:

 Томский инженерно-строительный институт, ныне ТГАСУ.
 Тюменский инженерно-строительный институт, ныне ТюмГАСУ.